Rinderweidbächlein und Rinderweidbächli sind Gewässernamen in der Schweiz:

 Rinderweidbächlein, linker Zufluss des Wissenbachs im Tschöpplitobel bei Brunnwil (Beinwil (Freiamt)), Bezirk Muri, Kanton Aargau
 Rinderweidbächli, Oberlaufname des Rinderweidbachs, linker Zufluss des Ägetswilerbachs (zur Töss), in der Gemeinde Turbenthal, Bezirk Winterthur, Kanton Zürich
 Rinderweidbächli (Lieburgerbach), rechter Zufluss des Lieburgerbachs (zur Mönchaltorfer Aa) bei Vorderbäpur (Oetwil am See), Bezirk Meilen, Kanton Zürich

Siehe auch:
 Rinderbach
 Rinderweidbach